Miguel Hidalgo ist der Name folgender Personen:

* Miguel Hidalgo (1753–1811), mexikanischer Priester, Gelehrter und Revolutionär

Miguel Hidalgo oder Miguel Hidalgo y Costilla ist der Name folgender geographischen Objekte in Mexiko:

 Miguel Hidalgo (Delegación), Stadtbezirk von Mexiko-Stadt

Orte in Chiapas:
 Miguel Hidalgo (Amatenango de la Frontera)
 Miguel Hidalgo (Chiapa de Corzo)
 Miguel Hidalgo (Copainalá)
 Miguel Hidalgo (Jiquipilas)
 Miguel Hidalgo (La Trinitaria)
 Miguel Hidalgo (Ocosingo)
 Miguel Hidalgo (Palenque)
 Miguel Hidalgo (Reforma)
 Miguel Hidalgo (San Fernando)
 Miguel Hidalgo (Tuxtla Chico)
 Miguel Hidalgo (Venustiano Carranza)
 Miguel Hidalgo y Costilla (Tecpatán)

Orte in anderen Bundesstaaten:
 Miguel Hidalgo (Chihuahua)
 Miguel Hidalgo (Guanajuato)
 Miguel Hidalgo (Puebla)
 Miguel Hidalgo (San Luis Potosí)
 Miguel Hidalgo (Sonora)
 Miguel Hidalgo (Comalcalco), Ort in Tabasco
 Miguel Hidalgo (Jalacingo), Ort in Veracruz
 Miguel Hidalgo (Tihuatlán), Ort in Veracruz
 Miguel Hidalgo y Costilla (Candelaria), Ort in Campeche
 Miguel Hidalgo y Costilla (Quintana Roo)